Guarne kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Guarne (ort), Antioquia, 
 Guarne (kommun), Antioquia,